

Patronyme 

 Sir William de Hamelin, de Wymondham, Leicestershire
 Sir John Hamelin, de Wymondham, Leicestershire, Hamlyn baronets
 Isabel Hamelin, marrié au Sir Thomas Berkeley, de la Maison de Berkley 
 William Hamelin, Haut Shérif du Warwickshire 1275-1277
 Charles Hamelin (1984-), patineur canadien de vitesse sur piste courte ;
 Charles Richard-Hamelin (1989-), pianiste classique québécois ;
Daniel Hamelin, producteur et animateur de radio français ;
 Diane Gadoury-Hamelin,  femme politique québécoise ;
 Emmanuel Hamelin (1957-), homme politique français ;
 Ferdinand Hamelin (1794-1864), amiral de France ;
 Fortunée Hamelin (1776-1851), femme d’esprit et Merveilleuse, amie de Joséphine ;
 France Hamelin (1918-2007), résistante et peintre française ;
 François Hamelin (1986-), patineur canadien de vitesse sur piste courte ;
 François-Xavier Hamelin (1817-1839), patriote franco-canadien ;
 Gaston Hamelin (1884-1951), clarinettiste français et professeur ;
 Ginette Hamelin (1913-1944), résistante française, déportée ;
 Hamelin (-1141), évêque de Rennes de 1127 à 1141 ;
 Jacques Félix Emmanuel Hamelin (1768-1839), baron, marin et explorateur français ;
 Jacques Hamelin (-1539), évêque de Tulle ; secretaire de Francois Ier ;
  ;
 Jean-Guy Hamelin (1925-2018), homme d’Église canadien qui fut évêque de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001 ;
 Jérôme Hamelin (1987-), rameur d'aviron handisport français ;
 Lancelot Hamelin (1972-), dramaturge et romancier français ;
 Louis-Edmond Hamelin (1923-2020), géographe québécois, spécialiste du nord et auteur ;
 Louis Hamelin (1959-), écrivain québécois ;
 Marc-André Hamelin (1961-), pianiste classique québécois ;
 Octave Hamelin (1856-1907), philosophe français.

Toponyme 

 Hamelin,  commune du département de la Manche, dans la région Basse-Normandie, en France ;
 Hamelin, Hameln en allemand, ville située en Allemagne, lieu de l’histoire du Joueur de flûte ;
 Havre Hamelin, baie marine à l'ouest de l'Australie ;
 Île Hamelin, ancien nom de l'île Léliogat dans les Îles Loyauté ;
 Rivière Hamelin, affluent de la rive sud de la rivière Arnaud, laquelle se déverse dans la baie d'Ungava, Province de Québec, Canada ;
 Rue de l'Amiral-Hamelin, voie de Paris en France ;

Bande dessinée 

 Hamelin, bande dessinée de André Houot (2011, Éditions Glénat)

Autres 

 Groupe Hamelin, une Entreprise papetière française
 Hamelin, transport côtier de la marine française de 1919 à 1949

Patronyme normand